Cookies 'n Cream — спільний альбом американських реперів Blanco та Yukmouth, виданий 10 липня 2012 р. лейблом Guerrilla Entertainment. Виконавчі продюсери: The Brotherz. Мастеринг: Браян «Big Bass» Ґарднер. Зведення: Ентоні Хернандез.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Yukmouth
Англомовні музичні альбоми